gromada Różanka (powiat bystrzycki)
 gromada Różanka (powiat strzyżowski) (krośnieński/strzyżowski)
 gromada Różanka (powiat włodawski)

także:
 gromada Nowa Różanka (powiat kętrzyński)